Le blizzard (météorologie), en tant que nom commun, est un phénomène météorologique.

Ce mot, en tant que nom propre, désigne aussi :

Sport 
 Blizzard, une marque autrichienne de skis

Cinéma , jeux et littérature 
  est une société de développement et d’édition de jeux vidéo ;
  est un film de LeVar Burton sorti en 2003 ;
 Blizzard (comics) est un super-vilain de l’Univers Marvel.
 Les Dalton dans le blizzard est un album de bande dessinée de la série Lucky Luke.

Musique 
 Blizard est un groupe de heavy metal japonais ;
 The Blizzard est un duo formé de deux DJs/producteurs Norvégiens de Trance : Lars Nyheim et Tore Vatle Jensen ;
 Blizzard (album) est le premier EP, sorti en 2013, du groupe français Fauve ;
 il inclut notamment la chanson Blizzard (chanson).